Фінал Кубка Футбольної ліги 2020 — фінальний матч 60-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. Гра відбулась 1 березня 2020 на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. У матчі зіграли «Манчестер Сіті» та «Астон Вілла». Перемогу і свій сьомий титул (третій поспіль) здобув «Манчестер Сіті».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway.com 

Фінали Кубка Футбольної ліги
2020 у футболі
2020 в англійському спорті